ТВ серија Село гори, а баба се чешља прво емитовање од 10. марта 2007. године. Прва сезона је емитована од 10. до 31. марта 2007. године. Друга сезона је емитована од 19. јануара до 31. маја 2008. године. Трећа сезона је емитована од 20. децембра 2008. до 20. јуна 2009. године. Четврта сезона је емитована од 31. децембра 2009. до 8. маја 2010. године. Пета сезона је емитована од 6. новембра 2010. до 2. априла 2011. године. Шеста сезона је емитована од 15. октобра 2016. до 7. јануара 2017. године.

Серија Село гори, а баба се чешља броји 101 епизоду.

Преглед серије

Епизоде

1. сезона (2007)

2. сезона (2008)

3. сезона (2008.—2009.)

4. сезона (2009.—2010.)

5. сезона (2010.—2011.)

Специјал (2011.)

6. сезона (2016.—2017.)

Спољашње везе

Село гори, а баба се чешља